

Toponymes 
Woodbury est un toponyme commun en anglais signifiant une ville dans une forêt, notamment :

En Australie 
 Woodbury, une localité de Tasmanie.

En Angleterre 
 Woodbury, une localité de Cornwall,
 Woodbury, une localité du Devon,
 Woodbury, une localité du Herefordshire,
 Woodbury, une localité du Worcestershire,
 Little Woodbury, une localité du Wiltshire.

Aux États-Unis 
 Woodbury, une ville du Connecticut ;
 Woodbury, une localité de Géorgie ;
 Woodbury, une localité du Kentucky ;
 Woodbury, une localité du Minnesota ;
 Woodbury, une localité du New Jersey ;
 dans l’État de New York :
 Woodbury, une localité du comté de Nassau, 
 Woodbury, une localité du comté d'Orange ;
 Woodbury (Pennsylvanie), une localité de Pennsylvanie ;
 Woodbury Township, une localité de Pennsylvanie,
 Woodbury, une localité du comté de Bedford,
 Woodbury, une localité du comté de Blair ;
 Woodbury, une localité du Tennessee ;
 Woodbury, une localité du Vermont ;

Comtés 
 Comté de Woodbury, dans l'Iowa.

Township 
 Woodbury, un township du comté de Cumberland dans l'Illinois.

Patronymes 
 Austin Woodbury (né en 1899), philosophe australien,
 Charles Herbert Woodbury (1864 — 1940), peintre américain,
 Daniel Phineas Woodbury (1812 — 1864), soldat et ingénieur américain, 
 Joan Woodbury (1915 — 1989), actrice américaine,
 Levi Woodbury (1789 – 1851), juge américain à la Cour Suprême,
 Max A. Woodbury, mathématicien américain,
 Peter Woodbury (1899 — 1970), juge américain,
 Tory Woodbury (né en 1978), joueur de football américain,
 Urban A. Woodbury (1838 — 1915), politicien américain,
 Walter Bentley Woodbury (1834 – 1885), inventeur et pionnier de la photographie américain.

Voir aussi 
 Woodbury College à Montpelier (Vermont),
 Woodbury Matrix Identity, formule mathématique,
 Woodbury University à Burbank (Californie),
 Woodbury Soap Company.
 Woodbury de la série The Walking Dead.